Die Lakeside World Professional Darts Championship 2019 war die 42. Ausgabe der von der BDO durchgeführten Darts-Weltmeisterschaft, die vom 5. bis zum 13. Januar 2019 im Lakeside Country Club in Frimley Green (England) ausgetragen wurden. Für Männer und Frauen wurden separate Wettkämpfe veranstaltet.

Als Titelverteidiger gingen Glen Durrant bei den Herren und Lisa Ashton bei den Damen in die Weltmeisterschaft. Ashton scheiterte bereits in der 1. Runde des Damen-Turniers an Mikuru Suzuki, welche das Damenturnier für sich entscheiden konnte. Durrant konnte seinen Titel bei den Herren erfolgreich im Finale gegen Scott Waites verteidigen. Der langjährige Profi und dreimalige Weltmeister Martin Adams nahm erstmals seit 1994 nicht an einer BDO-Weltmeisterschaft teil und fungierte stattdessen als Experte bei den TV-Übertragungen.

Männer

Preisgeld 
Bei der Weltmeisterschaft 2019 wurden insgesamt £ 329.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Hiervon entfielen £ 295.000 auf das Turnier der Männer. Außerdem erhält der Spieler mit dem höchsten Checkout ein weiteres Preisgeld in Höhe von £ 5.000. Da insgesamt fünfmal ein Finish in Höhe von 160 Punkten erzielt wurde, wurde die Summe durch fünf geteilt. Somit erhielt Scott Waites wegen seiner drei High Finishes £ 3.000 und Krzysztof Kciuk sowie Willem Mandigers zusätzliche £ 1.000 zu ihrem erspielten Preisgeld.
Das Preisgeld wurde unter den Teilnehmern wie folgt verteilt:

Format & Qualifikation 
40 Spieler nahmen an der 42. Ausgabe der BDO World Darts Championship teil. Über die Rangliste der BDO qualifizierten sich die 26 besten Akteure. Da sich beide WM-Finalisten aus dem Vorjahr über das BDO Invitation Table für die WM qualifizieren konnten, war der 27. der Rangliste ebenfalls für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Ergänzt wurde das Teilnehmerfeld durch den Sieger des Winmau World Master, acht regionale Qualifikanten sowie die vier Sieger eines Qualifikationsturnieres. Die 16 besten Spieler der Weltrangliste waren für die erste Runde gesetzt. Die Spieler auf den Weltranglistenplätzen 17 bis 24 wurden im Voraus des Turniers diesen Spielern in Runde 1 zugelost. Die restlichen Spieler mussten vor dem Einzug in die 1. Runde eine Vorrunde durchlaufen.

Das Turnier wurde im K.-o.-System und im Satzmodus ausgetragen. Um einen Satz zu gewinnen, benötigt ein Spieler drei Legs, wobei in einem etwaigen Entscheidungssatz ein Abstand von zwei Legs gewinnen muss. In der Vorrunde und der 1. Runde wurden drei Sätze benötigt, um ein Spiel zu gewinnen. Das Achtelfinale wurde im Modus Best of 7 und das Viertelfinale im Modus Best of 9 ausgetragen. Für das Gewinnen des Halbfinals waren anschließend sechs Sätze (Modus Best of 11) notwendig, während im Finale im Best of 13-Modus gespielt wurde.

Teilnehmer 
gesetzte Teilnehmer

BDO Invitation Table
  Kyle McKinstry
  Scott Baker
  Derk Telnekes
  Tony O’Shea
  Conan Whitehead
  Dean Reynolds
  Jeffrey Van Egdom
  Mark Layton
  Wouter Vaes
  Justin Thompson
  Wes Newton

WDF Regionale Qualifikanten
  Brian Løkken
  David Cameron
  Jim Widmayer
  Paul Hogan
  Oliver Ferenc
  Roger Janssen
  Mark McGrath
  Mal Cuming

Sieger der World Masters 2017
  Adam Smith-Neale

Sieger des Qualifikationsturniers
  Krzysztof Kciuk
  Nigel Heydon
  Andy Hamilton
  Ryan Hogarth

Ergebnisse 
Die Auslosung der Vorrunde und der 1. Runde fand am 22. November 2018 im Lakeside-Komplex statt. Parallel zu den Partien der 1. Runde wurden an den ersten drei Turniertagen auch die Vorrundenspiele im Modus Best of 5 Sets ausgetragen.

Vorrunde

Finalrunde

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finale

Statistiken

Frauen

Format & Qualifikation 
Am Damenturnier nehmen wie in den vergangenen Jahren 16 Akteure teil. Teilnahmeberechtigt sind die 14 bestplatzierten Spielerinnen im BDO Invitation Table. Hinzu kommen zwei weitere Spielerinnen, die zuvor ein Qualifikationsturnier durchliefen. Alle Spielerinnen starten in der 1. Runde, in welcher die acht im BDO Invitation Table bestplatzierten Darter gesetzt sind und die restlichen Akteure zugelost bekommen.

Genau wie beim Männerturnier wird auch beim Damenturnier im Satzmodus gespielt. Um einen Satz zu gewinnen, werden hier ebenfalls drei Legs benötigt. In einem Entscheidungssatz muss ebenfalls mit zwei Legs Führung gewonnen werden. In allen Runden ausschließlich des Endspiels wird im Modus Best of 3 gespielt. Das Finale wird im Modus Best of 5 bestritten.

Teilnehmerinnen 
gesetzte Teilnehmerinnen:

BDO Invitation Table
  Corrine Hammond
  Maria O'Brien
  Casey Gallagher
  Roz Bulmer
  Paula Jacklin
  Laura Turner

Sieger des Qualifikationsturniers
  Karolina Podgórska
  Mikuru Suzuki

Ergebnisse

Finale

Statistiken

Junioren 
Als erstes Spiel der Nachmittagssession fand am 10. Januar 2019 das Finale der Junioren-Weltmeisterschaft der BDO statt. Dieses im Best of 5-Modus ausgetragene Endspiel konnte der 13-jährige Leighton Bennett gegen den Schotten Nathan Girvan mit 3:0 gewinnen.

Weblinks 
 Offizielle Website der BDO
 Offizielle Website der Lakeside World Professional Darts Championship
 Spielplan auf darts1.de
 Youtube-Kanal der BDO

Einzelnachweise 

BDO World Darts Championship
Dartveranstaltung 2019
Dartwettbewerb in Frimley Green